Владимир Семёнович Шломин (10 июля 1921, Почеп — 2000) — советский, российский военный , специалист в области истории военного флота СССР; капитан 1 ранга (1958); доктор военно-морских наук, профессор, почетный академик РАЕН (1993).

Биография 
Окончил среднюю школу в Почепе, один из питомцев Е. Т. Дмитровской.

В 1941 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище. С декабря 1941 по июнь 1942 года воевал в морской пехоте — в составе 70-й морской стрелковой бригады (помощник начальника, начальник разведотделения штаба бригады). Организовывал разведывательные поиски в тылу противника и лично участвовал в них. 16 июня 1942 в бою был тяжело ранен, перенёс ампутацию правой ноги. После ранения служил в аппарате Наркомата ВМФ (начальником чертёжного бюро Артуправления).

В 1946 году окончил высшие исторические классы Военно-морской академии.

С 1946 года преподавал в Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе (преподаватель, старший преподаватель). В 1961—1988 годы преподавал в Военной академии тыла и транспорта: преподаватель, старший преподаватель, в 1972—1988 — начальник кафедры военного искусства. С 1989 года — профессор кафедры военной истории Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе.

Научная деятельность 
В 1969 году защитил докторскую диссертацию; профессор (1971).

Основные направления исследований:
 история отечественных вооруженных сил,
 история советского военно-морского флота.

Избранные труды 

 Золотарев В. А., Шломин В. С. Как создавалась военно-морская мощь Советского Союза: в 2-х книгах. — М. ; СПб. : АСТ : Полигон, 2004. — Кн. 1, 2. — 480+528 с. — 5000 экз. — (Военно-историческая библиотека) — ISBN 5-17-022797-3 — ISBN 5-89173-254-8 — ISBN 5-17-022798-1 — ISBN 5-89173-255-6
 Козлов И. А., Шломин В. С. Краснознаменный Балтийский флот в героической обороне Ленинграда. — Л.: Лениздат, 1976. — 398 с. — 
 Козлов И. А., Шломин В. С. Северный флот. — Л., 1966. — 295 с. — 
 Краснознаменный Северный флот. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Воениздат, 1977. — 287 с. — 
 — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Воениздат, 1983. — 295 с. — 
 Мелентьев В. Д., Шломин В. С. 29 лет великой победы: (Материалы для докл. и бесед). — Л., 1974. — 22 с.
 Шломин В. С. Ленинград — город герой, город морской славы : (Метод. пособие в помощь лектору) / О-во «Знание» РСФСР. Ленингр. организация. — Л.: Б. и., 1975. — 27 с. — 
 Шломин В. С. Основные этапы развития военно-морского искусства в досоветский период : Учеб. пособие / Воен. акад. тыла и транспорта. — Л. : Б. и., 1963. — [2] с., 147 л.
 Шломин В. С. Тыловое обеспечение сил Военно-Морского Флота СССР в операциях Великой Отечественной войны : Учеб. пособие / Воен. ордена Ленина акад. тыла и транспорта. — Л.: Б. и., 1970. — 260 с.
 Щербаков Н. А., Шломин В. С. Действия на морских сообщениях в Атлантическом и Тихом океанах во вторую мировую войну: Учеб. пособие. — Л., 1958. — 97 л.
редактор
 Карпушин И. С., Крюков В. А., Мелентьев В. Д. и др. История тыла: Учеб. пособие / Отв. ред. В. С. Шломин. — 2-е изд. — Л., 1974. — 214 с.

Награды 
 Орден Красной Звезды (22.7.1944)
 Заслуженный деятель науки РСФСР
 премия им. М. В. Фрунзе.

Примечания

Литература 
 Страницы истории Почепского района. К 510-й годовщине со времени первого упоминания г. Почепа в Краткой Волынской летописи (1500—2010): Публикации из периодических изданий, краеведческая информация из книг, записки краеведов, очевидцев и участников событий, происходящих в Почепском районе / Сост.: С. М. Маслёнко. — Клинцы, 2010. — С. 477—478.

Ссылки 
 
 

Выпускники Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова
Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Военные историки
Преподаватели Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии материально-технического обеспечения
Родившиеся в Брянской области